II чемпионат мира по шашкам-64 прошёл по бразильской версии в городе Сан-Лоренсу, Бразилия в 1987 году. В соревновании участвовали 18 спортсменов из 6 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Александр Шварцман. Второе и третье место заняли представители СССР Владимир Вигман и Ростислав Лещинский.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте СДЮСШОР № 17 по шашкам

1987 год в шашках
Чемпионаты мира в Бразилии
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
1987 год в Бразилии